Berkut kan avse:
 Беркут är det ryska och ukrainska ordet för kungsörn
Berkut (specialstyrka) – en tifigare inom Sovjetunionen, Ukraina och nu Rysslands polis

Personer
Arthur Berkut, en rysk rocksångare.

Fartyg
Projekt 1134 Berkut – ett fartyg i Kresta I-klass
Projekt 1134A Berkut-A – ett fartyg i Kresta II-klass
Projekt 1134B Berkut-B – ett fartyg i Kara-klass

Flygplan
Suchoj Su-47 Berkut – ett ryskt jaktflygplan
Berkut 360 – ett ultralätt flygplan

Vapen
S-25 Berkut (SA-1 Guild) – ett sovjetiskt luftvärnsrobotsystem.
Berkut (gevär) – ett halvautomatiska vapen